Алькала́ (Alcalá):
 Алькала — одна из главных транспортных артерий Мадрида и место большой деловой активности.

населенные пункты
 Алькала (комарка)
 Алькала — город и муниципалитет в Колумбии.
 Алькала Самора-и-Торрес, Нисето (1877—1949) — первый премьер-министр (1931) и первый президент (1931—1936) Второй Испанской республики.
 Алькала-де-Гвадаира
 Алькала-де-Гурреа
 Алькала-де-ла-Вега
 Алькала-де-ла-Сельва
 Алькала-де-лос-Гасулес
 Алькала-дель-Валье
 Алькала-дель-Обиспо
 Алькала-дель-Рио
 Алькала-дель-Хукар
 Алькала-де-Монкайо
 Алькала-де-Чиверт
 Алькала-де-Эбро
 Алькала-де-Энарес — город в Испании, в автономном сообществе Мадрид, на реке Энарес.
 Алькала-ла-Реаль
 Алькалали
 Валь-де-Алькала

персоналии
 Святой Диего из Алькалы
 Алькала, Альфредо (1925—2000) — филиппинский художник комиксов.
 Алькала Гальяно, Антонио
 Сукре, Антонио Хосе
 Алькала, Мария Луиса (1943—2016) — известная мексиканская актриса-комик театра и кино, диктор, мастер дубляжа и режиссёр.
 Алькала, Рауль (род. 1964) — мексиканский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Алькала, Родни (1943—2021) — американский серийный убийца и бывший фотограф-любитель.
 Алькала, Хорхе (род. 1995) — доминиканский бейсболист.

См. также 
 
 Ворота Алькала